Das 18 Kilometer Rennen im Skilanglauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1928 fand am 17. Februar 1928 statt. Die Goldmedaille sicherte sich Johan Grøttumsbråten mit einem Vorsprung von zwei Minuten vor seinem Landsmann Ole Hegge. Die Bronzemedaille ging mit Reidar Ødegaard ebenfalls an einen Norweger.

Das Rennen galt gleichzeitig als eine Wertung für die Nordische Kombination.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

18 Kilometer